La saison 1951 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les quatorze meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

C'est le club de Budapest Bastya (ex-Textiles Budapest ou MTK Budapest) qui termine en tête du classement final, avec quatre points d'avance sur le Budapest Honvéd FC et quinze sur le club de Budapest Dozsa SE. C'est le  de champion de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=52%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
1951 en Hongrie